Dimitrii Donskoi (prins) - prins van Moskou, naamgever van onderstaand schip
 Dimitrii Donskoi (schip, 1883) - Russisch pantserschip